Подгорнский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Подгорнский сельсовет — Пензенская область, Башмаковский район.
 Подгорнский сельсовет — Томская область, Чаинский район.